Afroinsectivora es un clado de mamíferos placentarios perteneciente al superorden Afrotheria que agrupa a los órdenes Afrosoricida y Macroscelidea. Actualmente está bien comprobado por los análisis filogenéticos. Este clado junto con el orden Tubulidentata forman el clado Afroinsectiphilia.

Los miembros de este clado habían sido clasificados con anterioridad en los órdenes polifiléticos Insectivora y Lipotyphla ahora en desuso.

Órdenes 

 Afrosoricida
 Macroscelidea

Filogenia

Referencias 

Afrotheria